Бороденки — название населённых пунктов.

Россия 
 Бородёнки — посёлок в Рузском районе Московской области.
 Бородёнки — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Бороденки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.